Chrysostomos (griechisch „Goldmund“) oder Chrysostomus ist der Beiname folgender Personen:
 Dion Chrysostomos (40–120), griechischer Redner, Schriftsteller und Philosoph 
 Johannes Chrysostomos (auch Johannes von Antiochia; um 349–407), Kirchenvater und Heiliger
 Chrysostomos I. (1927–2007), Erzbischof der orthodoxen Kirche von Zypern
 Chrysostomos II. (1941–2022), Erzbischof der orthodoxen Kirche von Zypern

Siehe auch:
 Chrysostomus-Anaphora, eucharistische Hochgebete in mehreren Ostkirchen